Tabiang kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Antereen Village, ort, Gilbertöarna, Banaba, 
 Tabiang Village (ort i Abemama), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar